Voici la liste des planètes mineures numérotées de 83001 à 84000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

83001-83100

83101-83200

83201-83300

83301-83400

83401-83500

83501-83600

83601-83700

83701-83800

83801-83900

83901-84000 

83001-84000